R. Kelly — второй сольный студийный альбом R&B певца R. Kelly, вышедший в 1995 году.

Список композиций 
 «The Sermon»
 «Hump Bounce»
 «Not Gonna Hold On»
 «You Remind Me Of Something»  (#4 US) 
 «Step In My Room»
 «Baby, Baby, Baby, Baby, Baby»
 «(You To Be) Happy»  featuring The Notorious B.I.G. 
 «Down Low (Nobody Has to Know)»  featuring The Isley Brothers (#4 US) 
 «I Can't Sleep Baby (If I)»  (#5 US) 
 «Thank God It’s Friday»
 «Love Is On The Way»
 «Heaven If You Hear Me»
 «Religious Love»
 «Tempo Slow»
 «As I Look Into My Life»
 «Trade in My Life»

Позиция в чартах

Ссылки 
 R Kelly на discogs.com

Альбомы R. Kelly
Альбомы Jive Records
Альбомы, спродюсированные R. Kelly
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200